Сластёны () — деревня в составе Первомайского сельсовета Дрибинского района Могилёвской области Белоруссии.

Население 
 1999 год — 30 человек
 2010 год — 15 человек

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Населённые пункты Дрибинского района